Цей список містить топ-500 міст, з середньорічною концентрацією РМ 2.5 відповідно до документів Всесвітньої організації охорони здоров'я, що охоплює період з 2008 по 2017 рік. У 2018 версія база даних ВООЗ містить результати забруднення повітря навколишнього середовища з майже 2700 міст в 91 країні. Якість повітря у базі представлені середньорічні концентрації твердих частинок (тобто частинки розміром менше 10 і 2,5 мкм, відповідно).

Список 

Примітки